

Geografia 
 Francia
 Barre – comune del Tarn
 Barre-des-Cévennes – comune della Lozère
 Barre des Écrins – vetta delle Alpi del Delfinato
 Stati Uniti d'America
 Barre – comune della contea di Washington nel Vermont
 Barre – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Barre – città della contea di Orleans, New York
 Barre – city della contea di Washington, Vermont 
 Barre – town della contea di Washington, Vermont
 Barre – città della contea di La Crosse, Wisconsin
 Wilkes-Barre – città della contea di Luzerne, Pennsylvania

Persone 
 Siad Barre, (1919-1995), politico somalo.
 Martin Barre (1946 – ), musicista britannico.
 Raymond Barre, politico francese.
 Jean-Jacques Barre, incisore francese.
 Nicolas Barré (1621-1686), religioso francese.
 Françoise Barré-Sinoussi (1947 –), medico e immunologo francese, Premio Nobel.
 François Poullain de La Barre (1647-1726), filosofo e scrittore francese.
 Michel de La Barre (ca. 1675-1745), flautista e compositore francese.
 Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (1797-1886), matematico e ingegnere francese
 Jean-François Lefebvre d'Ormesson, Chevalier de La Barre  (1747-1766), aristocratico francese.

Altro 
 Codice a barre
 Barre d'Aragona l'antico simbolo araldico della Corona d'Aragona.
 sindrome di Guillain-Barré, malattia
 Battaglia di Pont-Barré, combattuta in Vandea nel 1793
 Barré, una tecnica per suonare alcuni accordi con gli strumenti a corde

Pagine correlate 
 La Barre